Petrucciani ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Petrucciani (1962–1999), französischer Jazzmusiker
 Louis Petrucciani (* 1958), französischer Jazzmusiker 
 Philippe Petrucciani (* 1957), französischer Jazzmusiker
 Ricky Petrucciani (* 2000), Schweizer Sprinter
 Tony Petrucciani (* 1936), französischer Jazzmusiker